Сербська Суперліга 2010—2011 років — 5-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Сербії, з моменту заснування у 2006 році. Титул вчетверте здобув Партизан.

Учасники

Турнірна таблиця 

 

Примітки: 
1. Клуб Воєводина взяв участь у Лізі Європи УЄФА 2011—2012 як фіналіст Кубку Сербії 2010—2011.

Позначення:

Результати

Бомбардири

Посилання 
 Суперліга Сербії на soccerway 

2010—2011
Сербія
Сербія